Hannah Montana: The Movie Official Soundtrack — альбом з піснями, що використовувались у фільмі Ханна Монтана.

Список пісень